Auferstehungsamt ist die umgangssprachliche Bezeichnung für verschiedene katholische Gottesdienstformen:

 eine Totenmesse als nicht-offizielle, modernisierte Form des Seelenamts
 die Feier der Osternacht